Birkhead ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Birkhead (* 1973), US-amerikanischer Fotojournalist
 Tim Birkhead (* 1950), britischer Ornithologe